Seaforth (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Seaforth (Nieuw-Zuid-Wales), een voorstad van de Australische stad Sydney
 Seaforth (Merseyside), een district in het Engelse graafschap Merseyside